Долгоп'я́тов () — російське прізвище.

Персоналії 
 Олександр Долгоп'ятов (* 1934 — † ?) — радянський діяч.
 Прокіп Долгоп'ятов (1897—1943) — радянський діяч органів державної безпеки.

Російські прізвища
Прізвища на -ов